Heine-Haus steht für die folgenden Gebäude:

 Heine Haus (Düsseldorf), Geburtshaus des Dichters Heinrich Heine in Düsseldorf
 Heine-Haus (Hamburg-Neustadt), Kontorhaus am Jungfernstieg
 Heine Haus Hamburg, ehemaliges Gartenhaus von Salomon Heine und Museum in Hamburg-Ottensen
 Heinrich-Heine-Haus (Lüneburg), Wohnhaus der Eltern von Heinrich Heine in Lüneburg
 Maison Heinrich Heine, deutsches Studentenwohnheim in Paris
 Heinrich Heine Villa (Hamburg-Harvestehude), Harvestehuder Weg 41, ehemalige Villa Krogmann, heute Hoffmann und Campe